Pongola – fiume del Sudafrica
 Pongola – centro abitato del Sudafrica
 1305 Pongola – asteroide della fascia principale